Bypass (englisch Umgehung, Umleitung, Überbrückung) steht für:

 Bypass (digitale Systeme), Umgehung der Pipeline der central processing unit (CPU)
 Optischer Bypass
 Bypass (Logistik), direkte Belieferung eines Käufers unter Umgehung des Handels
 Bypass (Medizin), Umgehen eines Engpasses, zum Beispiel bei Gefäßen
 Umgehungs- oder Entlastungsstrecken im Verkehrswesen:
 Zusatzfahrspur beim Kreisverkehr
 Ortsumgehung in der Verkehrstechnik
 Umgehungsleitungen in technischen Anlagen:
 zur Umgehung von Rückschlagarmaturen
 zur Entlastung von großen Kugelhähnen zur Reduzierung der zur Öffnung benötigten Betätigungskraft
 zur Erhöhung der Rücklauftemperatur in Heizungsanlagen
 zur Reduzierung des Leitungsdrucks beim Einsatz von ungeregelten Pumpen oder Ventilatoren
 als Notauslass im Stauanlagenbau bzw. Überströmstrecke von Stauanlagen

Siehe auch:
 Umgang
 Umgehung